David McGillivray ist der Name folgender Personen:

* David McGillivray (Drehbuchautor) (* 1947), britischer Drehbuchautor
 David McGillivray (Eiskunstläufer) (* 1949), kanadischer Eiskunstläufer

fr:David McGillivray